Johannesburg, een stad en gemeente in Zuid-Afrika
 Johannesburg SP, de stadskern van de stad Johannesburg in Zuid-Afrika
 Johannesburg (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Johannesburg (paard), een Amerikaanse paardenras
 Johannesburg (plantage), een voormalige koffieplantage in Suriname

Daarnaast kan het ook verwijzen naar:
Johannesburg International Airport, de oude naam voor vliegveld OR Tambo International Airport
Johannesburg Securities Exchange, de Zuid-Afrikaanse effectenbeurs